Тушек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тушек, Бруно — австрийский физик, создатель первого в мире электрон-позитронного коллайдера, автор многих пионерских идей в области физики ускорителей.
 Тушек, Марко (род. 1975) — бывший словенский баскетболист, выступавший на позиции тяжёлого форварда.